Ressen heißen folgende geographische Objekte:

 Ressen (Neu-Seeland) (niedersorbisch: Rašyn), Ort in der Gemeinde Neu-Seeland, Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg
 Ressen (Schwielochsee), Gemeindeteil von Ressen-Zaue (niedersorbisch: Rjasne-Cowje) in der Gemeinde Schwielochsee, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
 Ressen (Gemeinde Gosau), Ortslage von Gosau, Oberösterreich
 Ressen (Lingewaard),  Ort in der Gemeinde Lingewaard in der Provinz Gelderland, Niederlande

 Ressen (Totes Gebirge), 1303 m, Berg am Grundlsee, Steiermark